Cet article présente le bilan saison par saison du Nîmes Olympique depuis sa création en 1937.

Il contient également des informations sur les neuf saisons où le club a évolué sous le statut amateur et sur les six saisons dites de guerre (1939-1945).

Les saisons sous le statut professionnel font l'objet quant à elles d'articles spécifiques.

Bilan saison par saison 

|}

Bilan des participations 
Le tableau suivant présente le bilan des participations du club aux différentes compétitions dans lesquelles il a pu évoluer (jusqu'à la saison 2021-2022 incluse).

Mise à jour : mai 2022

Saisons de guerre (1939-1945) 
Ces six saisons, dites de guerre, ne sont pas considérées comme des saisons "normales" par la FFF.
Elles ne sont pas officielles et non-comptalisables dans le palmarès des clubs à l'exception des victoires en coupe de France.

Saison 1939-1940

Saison 1940-1941

Saison 1941-1942

Saison 1942-1943

Saison 1943-1944

Saison 1944-1945

Saisons sous le statut amateur (après-guerre : 2004 à 2008)

Saison 2004-2005

Saison 2005-2006

Saison 2006-2007

Saison 2007-2008

Notes

Voir aussi

Autres articles 
 Historique du Nîmes Olympique en Coupe de la Ligue

Liens externes 
 Site officiel du Nîmes Olympique

Nîmes
Nîmes Olympique